Глиптотека:

 Глиптотека — собрание античной скульптуры и глиптики.
 Глиптотека — собрание древнегреческой и древнеримской скульптуры в собственности земли Бавария.